Steaua Roșie poate fi:

 Steaua Roșie Belgrad, echipă de fotbal din Serbia
 Steaua Roșie, numele din perioada comunistă a companiei Hesper
 În anul 1944 a fost înființată Fabrica de tricotaj și confecționare a ciorapilor din or. Chișinău, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. În 1954 întreprinderea a fost redenumită Fabrica de tricotaje „Steaua roșie”. În 1993 a fost reorganizată în Societatea pe Acțiuni de tip închis „Steaua” cu capital mixt, de stat și privat.
 Ordinul Steaua Roșie - Орден Красной Звезды (rusă)